Эредивизи 2018/2019 () — 63-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 10 августа 2018 года и закончился 15 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Твенте», «Рода» и «Спарта Роттердам». Их заменили «Фортуна Ситтард», победитель Эрстедивизи 2017/18, и «Де Графсхап» и «Эммен», прошедший через стыковые игры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Обновлено для матчей, сыгранных на 15 мая 2019 года. Источник: worldfootball.net

Плей-офф

За место в Лиге Европы

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Переходный турнир

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Нидерландов на soccerway

2018/2019
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Спорт в Нидерландах в 2019 году